Ana Maria Bidegaray (1890-1974), est une résistante et espionne basque durant Seconde Guerre mondiale.
 Pauline Bidegaray (1981-), est une actrice, femme de lettres et femme politique française.
 Jean Bidegarray (1941-), est un joueur de football français.
Patronyme gascon
Patronyme basque